Борне-Сулиново:

 Борне-Сулиново — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Щецинецкий повят.
 Борне-Сулиново — гмина (волость) в Польше, входит в Щецинецкий повят, Западно-Поморское воеводство.